О́льга Па́вловна Ильины́х (род. 8 октября 1958 года, Пермь) — российский государственный и общественный деятель, . Секретарь Пермского обкома ВЛКСМ, начальник отдела по делам молодёжи администрации Перми, председатель департамента культуры и искусства Пермской области, президент ассоциации учащейся молодёжи и детей Пермской области «Юность», проректор по внеучебной работе Пермского университета (2007—2015). Почётный работник сферы молодёжной политики РФ.

Биография 
Окончила исторический факультет Пермского университета. 3 года работала по распределению в школе г. Верещагино учителем истории и обществознания, завуч по воспитательной работе.

В 1985—1990 годах — секретарь Ленинского РК ВЛКСМ г. Перми, делегат XXI съезда ВЛКСМ, I российского съезда Союза молодёжи. В 1991—1992 годах — секретарь Пермского обкома комсомола, принимала активное участие в создании органов исполнительной власти по делам молодёжи.

В 1992—1997 годах — руководитель факультета воспитательной работы, старший преподаватель кафедры воспитательных систем развития личности Пермского института повышения квалификации работников образования.

В 1997 году под руководством М. Г. Писманика защитила кандидатскую диссертацию «Социальный кризис российского общества и мировоззрение молодёжи» с присвоением степени кандидата философских наук.

С 1997 года — начальник отдела по делам молодёжи Администрации г. Перми. Разработала первую городскую целевую программу «Молодёжь г. Перми». Создала городской молодёжный информационный центр — первое муниципальное учреждение в сфере молодёжной политики.

Организатор и участник молодёжных волонтёрских проектов в Перми, Германии, Нидерландах, Украине. Более двадцати лет руководит областным лагерем актива учащейся молодёжи «Юность».

С 2002 по апрель 2007 года — председатель департамента культуры и искусства Пермской области (Пермского края). Являлась членом комиссии по присуждению премии Пермской области в сфере культуры и искусства; входила в состав жюри VIII Пермского областного театрального фестиваля «Волшебная кулиса».

С 2006 года — преподаватель кафедры социальной работы юридического факультета Пермского университета (ныне работает на кафедре философии философско-социологического факультета).

Награды 
 Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (30 августа 2006 года) — за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие культуры.
 Знак «Почётный работник сферы молодёжной политики».
 Медаль республики Украина «Защитник Отечества».
 Медаль ордена Княгини Ольги, учреждённая общественной организацией «Юлианский орден рыцарей Александра Невского».
 Памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2016).

Примечания

Ссылки 
 Ольга Павловна Ильиных // Официальный сайт ПГНИУ.
 Игорь Гладнев вручил медали Президента РФ за универсиаду в Казани // Свежий ветер. Региональное информационное агентство. 14.07.2016.
 Представители ПГНИУ вернулись с российско-американского проекта «Реки музыки — реки культуры» // Университеты. Новости университетской жизни России. 24.10.2014.
 Проректор ПГУ по внеучебной работе О.П.Ильиных// Газета "Пермский университет". Июнь 2007.
  Социальный кризис российского общества и мировоззрение молодёжи//dslib.net. Библиотека диссертаций.
 Интервью с проректором по внеучебной работе Ольгой Павловной Ильиных опубликовано в "Молодёжной газете Эхо Свободы", номер 27-28 от 13 сентября 2007 // Сайт ПГНИУ. 18.09.2007.
 Лауреаты премии "ЭКСклюзив-2011" // Пермский театр юного зрителя. 
 Они договорились // Личное дело. 2004.
 Состав совета // Агентство по делам архивов Пермского края.

Проректор по  внеучебной работе 
Кандидаты философских наук
Общественные деятели России
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Преподаватели философско-социологического факультета Пермского государственного университета
Проректоры Пермского государственного университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели юридического факультета Пермского государственного университета
Выпускники Пермского государственного университета
Выпускники исторического факультета Пермского государственного университета